Завој може значити:

Основно значење:
 Завој, као врста здравственог помагала (најчешће тканине); 

или:
 Завој (Пирот), бивше насеље града Пирота, Србија;
 Завој (Охрид), насеље у општини Охрид, Македонија;
 Завој (Тунџа), насеље у општини Тунџа, Бугарска;

или:
 Нови Завој, насеље града Пирота, Србија;

или:
 Завојско језеро, вештачко језеро код Пирота, Србија.